Faistenoy ist der Ortsname von

 Faistenoy (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Faistenoy (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Faistenoy (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern